Liberale Partei steht für folgende Parteien:

aktuell:
 Liberal Party of Australia
 Liberalna Partija, Bulgarien
 Liberal Party, Großbritannien
 Liberale Partei Kanadas
 Partai Liberal, Gründungsname der Partidu Democrática Liberal, Osttimor
 Liberal Party (Philippinen)
 Liberale Partei der Schweiz
 Magyar Liberális Párt

historisch:
 in Deutschland in mehreren Bundesländern, siehe Freie Demokratische Partei #Liberale Parteien nach 1945
 Deutschliberale Partei in der Donaumonarchie (1861–1881)
 Liberale Partei (Ungarn) (1875–1906)
 Liberal Party of South Africa (1953–1968)
 Liberale Partei (Japan, 1881–1884), Abspaltung der Aikokusha
 Konstitutionelle Liberale Partei, später umbenannt in Liberale Partei (Japan, 1890–1898)
 Liberale Partei (Japan, 1945–1955), Vorläufer der Liberaldemokratischen Partei
 Liberale Partei (Japan, 1994), Partei unter Kōji Kakizawa
 Liberale Partei (Japan, 1998–2003), Vorläufer der Demokratischen Partei Japans
 Liberale Partei (Japan, 2016–2019), Abspaltung/Nachfolger der Demokratischen Partei Japans

Siehe auch:
 Liberale Volkspartei
 Partido Liberal
 Liste liberaler Parteien